Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1914, no circuito de Indianapolis na sábado, 30 de Maio de 1914.

1914
Indianapolis 500
Desporto nos Estados Unidos em 1914